Джибриль Соу (; ) — швейцарский футболист, полузащитник немецкого клуба «Айнтрахт (Франкфурт)» и национальной сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Профессиональный дебют за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) состоялся 25 октября 2016 года во втором туре кубка Германии против «Штутгарта». Соу был заменен на 88-й минуте на Ларса Штиндля. Матч завершился победой Гладбаха со счетом 2:0.

В июне 2017 года Соу вернулся в Швейцарию, согласившись на четырехлетний контракт с «Янг Бойз». Сумма за трансфер, выплаченная Боруссией, составила 1,7 миллиона евро.

Он был частью команды «Янг Бойз», которая выиграла швейцарскую Суперлигу впервые за 32 года.

27 июня 2019 года Соу подписал контракт с немецким клубом «Айнтрахт» до 2024 года.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Швейцарии состоялся 8 сентября 2018 года в матче Лиги наций против сборной Исландии, заменив Стивена Цубера по ходу игры.

Достижения

«Янг Бойз» 
 Чемпион Швейцарии (2): 2017/18, 2018/19

«Айнтрахт» 
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне